

Село:
 Новоолексіївка — Костанайська область, Алтинсаринський район

Село:
 Новоолексіївка — Амурська область, Івановський район

Селище міського типу:
 Новоолексіївка — Херсонська область, Генічеський район

Села:
 Новоолексіївка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Новоолексіївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новоолексіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новоолексіївка — Донецька область, Волноваський район
 Новоолексіївка — Донецька область, Покровський район
 Новоолексіївка — Запорізька область, Василівський район
 Новоолексіївка — Запорізька область, Бердянський район
 Новоолексіївка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Новоолексіївка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новоолексіївка — Миколаївська область, Первомайський район
 Новоолексіївка — Чернівецька область, Дністровський район

Залізниця:
 Новоолексіївка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Місцевість:
 Новоолексіївка — мікрорайон у місті Кропивницький